Bourdeu es un nombre que puede indicar:

 Bourdeu (apellido)
 Jean-Roger Bourdeu (1927-2007), jugador francés de rugby;
 Josette Bourdeu, política francesa, primera mujer elegida alcalde de Lourdes (período 2014-2020);
 Julian Bourdeu (1870-1932), periodista, comisario de policía y vecino activo en Buenos Aires, Argentina, nacido en Francia; o
 Lucie Bourdeu (1993-), actriz francesa.